

Patronyme
 Howard Sachar, (1928- ), est un historien et écrivain américain.
 Louis Sachar, (1954- ), est un écrivain américain. 

Homonymie
Homonymie de patronyme